Pleurocerina är ett släkte av tvåvingar. Pleurocerina ingår i familjen stekelflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stekelflugor
Pleurocerina